Фонте́н () — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Фонтен, Жюст (1933—2023) — французский футболист.
 Фонтен, Луи Октав (1762—1812) — французский военный деятель.
 Фонтен, Николь (1942—2018) — французский политик.
 Фонтен, Робер (род. 1980) — швейцарский шахматист.
 Фонтен, Стефан — французский кинооператор.
 Фонтен, Пьер Франсуа Леонар (1762—1853) — французский архитектор.
 Фонтен, Тома (род. 1991) — мадагаскарский и французский футболист.
 Фонтен, Эдме-Адольф (1814—1883) — французский исторический живописец.

Топоним

Швейцарские коммуны 
  — бывшая коммуна в кантоне Невшатель.
  — коммуна в кантоне Во.

Французские кантоны 
 Фонтен-Франсез
 Фонтен-ле-Дижон

Французские муниципалитеты 
 Фонтене-ан-Паризи

Французские округа 
 Фонтене-ле-Конт

Французские коммуны 
 Фонтен-Франсез
 Фонтен-Ютерт
 Ли-Фонтен
 Фонтен-Энри
 Фонтен-Шаландре
 Виллар-Фонтен
 Фонтен-ле-Дижон
 Фонтен-Нотр-Дам
 Фонтен-ан-Дюэмуа
 Фонтен-ле-Сеш
 Фонтен-д’Озийак
 Фонтен (Изер)
 Фонтене-су-Буа
 Фонтене-ле-Пенель
 Фонтене-ле-Мармьон
 Жефос-Фонтене
 Сен-Мартен-де-Фонтене
 Фонтене (Шаранта Приморская)
 Фонтен (Об)

См. также 
 Фонтене
 Фонтейн
 Лафонтен
 Битва при Фонтене (841)

Примечания 

